Петар Шкундрић се може односити на:
 Петар Шкундрић (народни херој) (1913—1941), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Петар Шкундрић (1947), политичар и професор Технолошко-металуршког факултета у Београду